«Шварц-Вайс Эссен» () — немецкий футбольный клуб из города Эссен,  является футбольным сегментом спортивного объединения Essener Turnerbund Schwarz-Weiß e. V, основанного в 1881 году и включающего в себя также баскетбольное, хоккейное и теннисное отделения.

История 

Футбольный сегмент спортивного объединения был основан в 1900 году. Самый большой успех команды - завоевание в 1959 году Кубка Германии. В 1967 году клуб поднялся до Бундеслиги; в 1985 году принимал участие в четвертьфинале любительской лиги Германии.

Состав

Известные игроки 
В свое время в состав команды  Шварц-Вайс Эссен входили такие известные игроки, как Оливер Бирхофф, Йенс Леманн, Саша Мёльдерс, Андреас Зассен и другие.

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Германии
Футбольные клубы Северного Рейна-Вестфалии